Seseli songoricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Seseli songoricum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
songoricum